

Događaji

Rođenja

Smrti  
Platon, grčki filozof